Ricardo Manuel Ferreira Sousa (né en 1981), surnommé Cadú, footballeur portugais ;
 Ricardo Ferreira (né en 1992), footballeur portugais ;
 Ricardo Ferreira (né en 1992), cycliste portugais.